– japoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Seikosya Ski Club.

W reprezentacji zadebiutował 1 marca 2006 podczas zawodów FIS Cup w Zaō (zajął 12. miejsce). 13 stycznia 2007 zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując premiowane punktami do klasyfikacji generalnej 16. miejsce w Sapporo. Dwukrotnie startował na Uniwersjadzie – w 2007 (zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym) i w 2009. 3 lutego 2010 zadebiutował w Pucharze Świata. Zajął ostatnie, 50. miejsce w Klingenthal.

Uniwersjada 

 Indywidualnie
 2007  Pragelato – 13. miejsce (K-95), 22. miejsce (K-125)
 2009  Harbin – 7. miejsce (K-95), 18. miejsce (K-125)
 Drużynowo
 2007  Pragelato –  3. miejsce
 2009  Harbin – 5. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007
Ludzie urodzeni w Hachimantai
Urodzeni w 1986